Seyssel puede referirse a 

 Seyssel, comuna de Ain (Francia).
 Seyssel, comuna de Alta Saboya (Francia).

Ambas comunas son limítrofes y ambas son cabeceras de cantón.